Дејан Максимовић може да се односи на:

 Дејан Максимовић, оперски певач
 Дејан Максимовић (1994), српски глумац
 Дејан Максимовић (1995), босанскохерцеговачки фудбалер